Majueta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Crataegus monogyna;
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.